Anna Meares – pistard australiana
Cecil Meares – militare irlandese
Capo Meares – capo dell'Oregon
Cape Meares – census-designated place dell'Oregon
Meares – isola della Columbia Britannica
Test di Meares – esame clinico meglio noto come test di Stamey